

Carriera 
Cresce nelle giovanili del  e ci fa ritorno dopo tanta gavetta nelle serie inferiori, esordendo in Serie A in occasione di Catania-Bari (1-0). Segna il suo primo gol con la maglia dei galletti contro il , in Coppa Italia.

Il 17 gennaio 2011 si trasferisce in prestito al  in Lega Pro Prima Divisione. A fine stagione torna al .

Ha iniziato la stagione 2013/14 tra le file della Fidelis Andria in Eccellenza pugliese ma viene ceduto all'Atletico Mola nel mercato di dicembre.

Per la stagione 2014-2015 firma per il Nardò sempre in Eccellenza pugliese.

Per la stagione 2015-2016, firma per il FBC Gravina, in Eccellenza.

Palmarès

Club

Competizioni regionali 
Coppa Italia Dilettanti Puglia: 1
Gravina: 2015-2016

Gravina: 2015-2016

Collegamenti esterni